Rotland steht für:

 Rotland von Arles († 869), Erzbischof von Arles 
 Rotland, fiktiver Landesname bei NATO-Militärmanövern, siehe Liste der NATO-Ländercodes

Siehe auch:
 Rottland